Стив Ролстон (; род. 14 июня 1974, Оквилл, штат Миссури) — американский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Ролстон в настоящее время — лидер MLS по голевым передачам (135). На момент его ухода из спорта Ролстон был также рекордсменом MLS по числу игр (378), игр в стартовом составе (372) и минутам, проведённым на поле (33143).

Карьера игрока

Клубная карьера 
Ролстон, игравший в студенческой команде Флоридского международного университета, на драфте колледжей MLS 1996 года был выбран 18-м по счёту клубом «Тампа-Бэй Мьютини». Ролстон стал первым игроком MLS, который получил награду Новичок года. Ролстон играл за «Мьютини» в течение шести лет, покинув команду только после того как она была расформирована в 2002 году. Он является лидером «Тампа-Бэй» по количеству игр (177). Затем он присоединился к «Нью-Инглэнд Революшн». В свой первый год с «Революшн» Ролстон лидировал в лиге по передачам (19). За тринадцать лет в лиге он забил 76 голов и отдал 135 передач в 378 матчах регулярного сезона, плюс три гола и пять результативных передач в 30 матчах плей-офф. Он в течение нескольких сезонов с «Революшн» был капитаном команды.

Вскоре после ухода из «Нью-Инглэнд» Ролстон стал первым подписанием нового клуба из Второго дивизиона USSF, «Эй Си Сент-Луис». Ролстон был одним из ключевых полузащитников команды и помощником главного тренера Клода Анелька.

После того как у «Сент-Луиса» начались финансовые трудности, Ролстон покинул команду по обоюдному согласию и сразу же присоединился к своему бывшему клубу, «Нью-Инглэнд Революшн».

В первом же матче Ролстона за «Нью-Инглэнд Революшн» после возвращения он перенёс вывих локтя. В июле 2010 года он объявил о своём уходе со спорта.

Карьера в сборной 
Ролстон сыграл за сборную Соединённых Штатов 36 раз в течение 11-летнего периода и забил 4 гола. Его дебют состоялся 17 января 1997 года в матче против Перу. С командой он дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ. Он никогда не попадал в состав на чемпионат мира по футболу.

У Ролстона был перерыв в играх за сборную США в 2005 году, на тот момент у него в активе было 15 матчей. Он забил победный гол в отборочном матче чемпионата мира против Мексики 3 сентября 2005 года. Победа для Соединённых Штатов означала выход на чемпионат мира по футболу 2006. Несмотря на успешные выступления за сборную в 2005 году, он был зачислен лишь в качестве альтернативы для США на чемпионат мира.

Тренерская карьера 
После подписания контракта с «Сент-Луисом» он был назначен новым помощником тренера клуба. В июле 2010 года Ролстон стал помощником тренера «Хьюстон Динамо», своего бывшего товарища по «Тампа-Бэй Мьютини» Доминика Киннира. 6 января 2015 года Ролстон перешёл вместе с Кинниром в «Сан-Хосе Эртквейкс». Он ассистировал и двум следующим тренерам «Сан-Хосе» — Крису Литчу и Микаэлю Старе. После увольнения последнего 17 сентября 2018 года Ролстон был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба на оставшиеся шесть матчей регулярного чемпионата.

Личная жизнь 
Ролстон женат на Рейчел, пара имеет двух дочерей и одного сына.

Достижения

Клубные 
  «Тампа-Бэй Мьютини»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 1996

  «Нью-Инглэнд Революшн»
 Обладатель Открытого кубка США: 2007

  сборная США
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2005, 2007

Индивидуальные 
 Новичок года в MLS: 1996
 Приз честной игры MLS: 1999, 2000, 2009
 Член символической сборной MLS: 1999, 2000, 2002
 Участник Матча всех звёзд MLS: 1997, 2000

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Флоридского международного университета
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Тампа-Бэй Мьютини»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Эй Си Сент-Луис»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»